Тадзиу има више значења:

 Општина Тадзиу (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тадзиу (Тадзиу, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику